Кингс може бити:
 Округ Кингс (Њујорк)
 Округ Кингс (Калифорнија)